Neuwelt ist der Ortsname von

 Neuwelt (Lauenburg), Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Neuwelt (Lautrach), Ortsteil der Gemeinde Lautrach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Neuwelt (Plankenfels), Ortsteil der Gemeinde Plankenfels, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Neuwelt (Schwarzenberg), Ortsteil der Stadt Schwarzenberg, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Neuwelt (St. Peter), Ortsteil von St. Peter, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Neuwelt (Warmensteinach), Ortsteil der Gemeinde Warmensteinach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Neuwelt (Lauenburg), Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein

 Nový Svět (ehemals: Neuwelt), Ortsteil von Harrachov im Riesengebirge, Tschechien
 Kukułczyn (ehemals: Neuwelt, Kreis Schlawe/Pommern), Ort in der Woiwodschaft Westpommern, Polen

Siehe auch:
 Neue Welt (Begriffsklärung)